Franciaország
Apremont, település Ain megyében
Apremont, település Ardennes megyében
Apremont, település Oise megyében
Apremont, település Haute-Saône megyében
Apremont, település Savoie megyében
Apremont, település Vendée megyében